A Finlândia participou pela primeira vez dos Jogos Olímpicos em 1908, e enviou atletas para competirem em todos os Jogos Olímpicos de Verão e em todos Jogos Olímpicos de Inverno desde então. A Finlândia também foi o país-sede dos Jogos Olímpicos de Verão de 1952 em Helsinque.

Atletas finlandeses ganharam um total de 299 medalhas nos Jogos de Verão, a maioria no Atletismo e nas Lutas. A Finlândia também ganhou 151 medalhas nos Jogos de Inverno, a maioria nos eventos de Esqui cross-country.

O Comitê Olímpico Nacional da Finlândia é o Comitê Olímpico Finlandês, o qual foi criado e reconhecido em 1907, quando a Finlândia era parte do Império Russo.

Quadro de Medalhas

Medalhas por Jogos de Verão

Medalhas por Jogos de Inverno

Medalhas por Esportes de Verão

Essa tabela de esportes de verão não inclui a medalha de ouro conquistada na Patinação artística nos Jogos Olímpicos de Verão de 1920.

Medalhas por Esportes de Inverno

*O total de medalhas considera uma medalha de ouro conquistada no evento da Patinação artística nos Jogos Olímpicos de Verão de 1920. Essa medalha é incluída no total de medalhas olímpicas de verão e de esportes de inverno. Essa é a causa de o número de medalhas dos Jogos de Verão e Inverno não combinarem com a soma dos Esportes.

Ver Também
 :Categoria:Competidores Olímpicos da Finlândia

Referências
 
 

 
Olimpiadas